Bakken bezeichnet:
 die Bakken-Formation, eine geologische Formation in Nordamerika
 Dyrehavsbakken bzw. Bakken, einen dänischen Freizeitpark
 eine Skisprungschanze

Bakken ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Bakken (* 1955), norwegischer Skilangläufer
 Anne-Lise Bakken (* 1952), norwegische Politikerin
 Björn Bakken (* 1984), US-amerikanischer Biathlet
 Earl Bakken (1924–2018), US-amerikanischer Unternehmer
 Ingvar Bakken (1920–1982), norwegischer Politiker
 Jill Bakken (* 1977), US-amerikanische Bobsportlerin
 Jim Bakken (* 1940), US-amerikanischer Footballspieler
 Marius Bakken (* 1978), norwegischer Langstreckenläufer
 Ole Bakken (* 1926), kanadischer Basketballspieler
 Rebekka Bakken (* 1970), norwegische Jazz-Sängerin 
 Sivert Guttorm Bakken (* 1998), norwegischer Biathlet
 Timo André Bakken (* 1989), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:

 Backen (Begriffsklärung)